Райнек — фамили и топоним, может означать:
 Райнек, Томас (род. 1967) — немецкий гребец-байдарочник, выступал за сборную Германии во второй половине 1980-х.
 Райнек — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.